Richard Hull (1896-1973), scrittore britannico
Sir Richard Amyatt Hull (1907-1989), militare britannico